Штуцер — короткий відрізок труби з різзю на зовнішній поверхні, призначений для з'єднань.
 Штуцер — нарізна дульнозарядна рушниця у XVI—XIX ст., а також особлива категорія мисливської зброї.

Прізвище 

 Штуцер Михайло Іванович (1879—1935) — російський і радянський мікробіолог.
 Штуцер Наталія Іванівна (Касперська;  1966) — російський підприємець у сфері інформаційних технологій.